Marcus Nyman kan avse:

 Marcus Nyman, idrottsman
 Marcus Nyman, youtubare